Polen kan syfta på följande:

Polen
 Polen – en självständig stat
 Kungariket Polen (1025–1385) – en polsk statsbildning under Huset Piast 1025–1385
 Kungariket Polen (1385–1569) – en polska stat som skapades genom unionen i Krewo som förenade Polen och Litauen under en enda monark, dominerad av den jagellonska ätten 1385–1569
 Polsk-litauiska samväldet – en statsbildning i Central- och Östeuropa 1569–1795
 Kungariket Polen (1916–1918) – en stat som planerades av Österrike-Ungern under första världskrige
 Andra polska republiken – en självständig polska stat 1918–1939
 Folkrepubliken Polen – det officiella namnet på Polen åren 1952-1989 1944–1989

Tjeckien 

 Poleň, ort, Plzeň, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar